Срђан Кочић може да се односи на:

 Срђан Кочић (1999), босанскохерцеговачки кошаркаш
 Срђан Кочић (1999), српски фудбалер